Ко́сарева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Косарева, Валентина Ивановна (1911—1989) — советская легкоатлетка.
 Косарева, Елена Борисовна (род. 1961) — российский мультипликатор.
 Косарева, Зинаида Дмитриевна (1915—1991) — председательница колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Косарева, Надежда Борисовна (род. 1955) — советский и российский экономист.

Топоним 
 Косарева — деревня в Туринском городском округе Свердловской области России.